Mekarwangi (Argapura), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Cariu), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Cihurip), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Cikadu), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Haurwangi), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Kali Bunder), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Lebakwangi), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Ibun), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Cibalong), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Saketi), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Sindangkerta), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Sukawening), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Tarogong Kaler), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarwangi (Warungkondang), een bestuurslaag in Indonesië